Bagels & Beans ist ein in den Niederlanden operierender niederländischer Franchisegeber der Systemgastronomie. Das Unternehmen erhält laut Presseangaben im Durchschnitt täglich eine Anfrage von einem potenziellen Franchisenehmer und ist damit eines der beliebtesten Catering-Franchises in den Niederlanden.

In den 71 Filialen der Kette werden vorwiegend Bagels und Kaffeespezialitäten serviert. Bagels & Beans spricht gezielt gesundheitsbewusste Kunden und auch Veganer an.

Die niederländischen Unternehmer Ronald Bakker und Ninande Thio eröffneten die erste Filiale von Bagels & Beans im Januar 1996 in Amsterdam. Nach der Eröffnung drei weiterer Filialen unter Führung Bakkers und Thios entstand im Jahr 2002 eine fünfte Filiale als Franchise-Standort. Im Jahr 2016 standen sämtliche  Filialen unter Franchise-Führung. 71 Filialen befinden sich in den Niederlanden, die einzige deutsche Filiale befand sich im grenznahen Aachen.

Das Unternehmen strebt eine Anzahl von rund 120 Filialen in den Niederlanden an und hält insgesamt 600 Filialen weltweit für realistisch. Um die internationale Bekanntheit zu vergrößern, sollen auch an Flughäfen neue Filialen entstehen.

Weblinks 
 Homepage Bagel & Beans

Einzelnachweise 

Franchiser
Betrieb der Systemgastronomie